Finance era um clube de futebol do Butão. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1986.

Clubes de futebol do Butão